Картахена () — місто в Іспанії, в регіоні Мурсія.
 Картахена () — місто в Колумбії.
 Картахена-де-Чаіра — місто в Колумбії.
 Картахена () — комуна в Чилі.